Don’t Look Back jelentései:

 Don’t Look Back, Al Green 1993-as albuma.
 Don’t Look Back, Thalía 2004-es dala.